Peloton (krijgsmacht), een groepering binnen het leger
 Peloton (wielrennen), een benaming voor een groep wielrenners in een wedstrijd
 Peloton (brandweer), een grote brandweereenheid